Colaud est le nom d'une famille originaire du Briançonnais, dans le Haut-Dauphiné, connue dans la bourgeoisie dès la fin du .

Claude Sylvestre Colaud (1754-1819), général et homme politique français.
Jean Jacques Bernardin Colaud de La Salcette (1759-1834), général et député français.
Joseph-Claude-Louis Colaud de La Salcette (1758-1832), magistrat, préfet et député français, frère du précédent.
Jacques-Bernardin Colaud de La Salcette (1733-1796), religieux et député français, oncle des deux précédents.

Notes et références